Cette page contient les pages d'homonymie de Amélie et Amelie.

Amélie est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Amélie est un prénom féminin, fêté
 le 22 mai avec Émile,
 le 19 septembre avec Émilie,
 ainsi que le 10 juillet avec Amalberge.

Amélie peut être aussi un patronyme.

 Amélie André-Gedalge, professeur de chant, auteur et franc-maçonne française
 Amélie Beaury-Saurel, peintre française
 Amélie Bosquet, écrivaine française traditionniste, pionnière dans le domaine de la légende
 Amélie Cocheteux, joueuse de tennis française
 Amélie Coquet, joueuse de football française
 Amélie Diéterle, actrice, cantatrice et collectionneuse d'art française
 Amélie de Montchalin, femme politique française
 Amélie Gex, poétesse savoyarde de langue savoyarde
 Amélie Goudjo, joueuse de handball française
 Amélie Goulet-Nadon, patineuse de vitesse sur piste courte canadienne
 Amelie Lens, DJ et productrice techno belge
 Amélie Mauresmo, joueuse de tennis française
 Amélie Matisse, née Parayre, épouse du peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français Henri Matisse
 Amélie Nothomb, écrivain belge
 Amélie Oudéa-Castera, haute fonctionnaire française
 Amélie Perrin, athlète française spécialiste du lancer du marteau
 Amélie Perronnet, compositrice, autrice, chansonnière, librettiste et femme de lettres française
 Amélie Plume, écrivain suisse
 Amélie Robins, soprano colorature française
 Amélie Sarn, romancière française, scénariste de bandes dessinées et traductrice
 Amélie Suard, née Panckoucke, femme de lettres et salonnière française
 Amélie Trayaud, résistante et femme politique française
 Amélie Veille, auteure-compositrice-interprète québécoise
 Amélie-les-crayons, chanteuse française

Sens et origine du nom 
Amélie est un prénom d'origine germanique (gotique 𐌰𐌼𐌰𐌻𐌰), dérivé d’amal qui signifie « travailleuse, diligente, assidue, courageuse », à mettre en rapport avec les prénoms masculins , Amaubert ou le prénom féminin Amalberge basés sur un même radical Amal-. Le radical est Amal- et non pas Amel-. Par contre, le radical Amel- en français avec el est issu de l'évolution régulière du groupe al en ancien français (cf. latin natalis > français Noël). Malgré un aspect phonétique proche, il ne partage pas la même étymologie que le prénom Émilie (voir ce nom).

Variantes linguistiques 
 allemand : Amalie,  ou 
 anglais : 
 espagnol :  ou  
 poitevin : Mélie
 polonais : 
 portugais :  ou 
 italien :  ou 
 letton : Amālija
 roumain :

Popularité du nom 
Amélie faisait partie des prénoms les plus donnés du début jusqu'au milieu du , sa popularité décroit dans les années 1930. Après un demi-siècle d'éclipse, Amélie est revenu en force au début des années 1980, le prénom connut son heure de gloire en 1991. Sa popularité est en baisse depuis, mais reste toujours un prénom fréquemment attribué. En 2012, elles étaient 540 Amélie à avoir vu le jour ; c'était le  prénom le plus attribué cette année-là.

Au début de 2010,  étaient prénommées Amélie en France. C'est le  prénom le plus attribué au siècle dernier dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 1991, avec un nombre de .

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Sainte Amalberge ou Amélie (° vers 600 - † vers 670), religieuse flamande.

Souveraines et aristocrates 
 Amélie d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II
 Amélie de Bavière, reine de Saxe
 , le nom de plusieurs femmes de la Maison de Bourbon
 Amélie de Courlande, princesse allemande
 Amélie de Leuchtenberg, princesse de Leuchtenberg, impératrice du Brésil et duchesse de Bragance
 Amélie de Saxe-Cobourg-Gotha, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha
 Amélie d'Este, membre de la Maison d'Este, princesse de Modène
 Amélie de Suède, princesse de Suède-Finlande
 Amélie de Wurtemberg, duchesse de Wurtemberg
 Amélie d’Oldenbourg, princesse d'Oldenbourg et reine de Grèce
 Amélie d'Orléans, reine de Portugal
 Amélie du Royaume-Uni, princesse britannique
 Amélie Louise d'Arenberg, princesse d'Arenberg
 Marie-Amélie d'Autriche, électrice de Bavière
 Marie-Amélie de Saxe, reine d'Espagne
 Marie-Amélie de Habsbourg-Lorraine, duchesse de Parme

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Amélie Poulain, personnage-titre du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain : jeune serveuse.
 Amélie Colbert, personnage éponyme d'une chanson de Laurent Voulzy (album Avril, 2001).
 Amélie, personnage de la saga d'Henri Troyat Les Semailles et les moissons, et titre éponyme du tome 2 de cette saga.
 Amélie et Compagnie, série télévisée pour la jeunesse franco-ontarienne, diffusée depuis 2007.

Toponymie 
 Amélie-les-Bains-Palalda, commune française dont le nom vient de la reine des Français Amélie de Bourbon
 Amelie, galerie d'art à Londres et Paris

Médecine 
 Amélie, terme médical désignant une malformation congénitale consistant en l'absence des quatre membres (bras et jambes)

Musique 
 Amelie, groupe de pop rock espagnol, originaire de Barcelone

Homophonie 
 Le site www.ameli.fr est le portail officiel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Voir aussi 
 Émilie, anthroponyme proche phonétiquement mais issu du gréco-latin Aemilia.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français